A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1948-49 ben 16 csapat küzdött a bajnoki címért.

Végeredmény 

A bajnok Ferencvárosi TC játékosai
Henni Géza (28) – Rudas Ferenc (29), Szabó Ferenc (27), Kéri Károly (21) – Csanádi Árpád (21), Lakat Károly (27) – Budai II László (30), Kocsis Sándor (30), Deák I Ferenc (30), Mészáros József (24), Czibor Zoltán (30).
Játszott még: Kispéter Mihály (17), Hernádi Pál (6), Horváth Ödön (5), Mindszenti Pál (2), Tihanyi II András (1), Villányi II Tibor (1), Anda László (1).
Edző: Lyka Antal

Az ezüstérmes MTK játékosai
Tóth György (18) – Kovács II József (30), Lantos Mihály (23) – Kovács I Imre (23), Börzsei János (29), Mészáros Miklós (16) – Sándor Károly (23), Hidegkuti Nándor (28), Palotás Péter (22), Bodola Gyula (29), Bosánszky Jenő (26).
Játszott még: Hegedűs András (16), Gellér Sándor (12), Höffling Zsigmond (12), Horváth László (12), Keszler Mátyás (11).
Edző: Bukovi Márton

A bronzérmes Kispesti AC játékosai
Ruzsa Sándor (26) – Rákóczi László (28), Tóth III Ferenc (25) – Bozsik József (29), Patyi Mihály (30), Bányai Nándor (26) – Horváth István (27), Gyulai László (26), Budai I László (24), Puskás Ferenc (28), Babolcsay György (28).
Játszott még: Cserjés István (14), Városi György (7), Kiss Mihály (4), Bárfy Antal (2), Dósai István  (1), Gromusz Gyula (1).
Edző: Guttmann Béla (1–8. forduló), id. Puskás Ferenc (9–30. forduló)

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok